Абайский сельский округ

 Абайский сельский округ (Акмолинская область) — сельский округ в Акмолинской области.
 Абайский сельский округ (Актюбинская область) — сельский округ в Актюбинской области.
 Абайский сельский округ (Восточно-Казахстанская область) — сельский округ в Восточно-Казахстанской области.
 Абайский сельский округ (Жамбылская область) — сельский округ в Жамбылской области.
 Абайский сельский округ (Актогайский район) — сельский округ в Актогайском районе Карагандинской области.
 Абайский сельский округ (Каркаралинский район) — сельский округ в Каркаралинском районе Карагандинской области.
 Абайский сельский округ (Павлодарская область) — сельский округ в Павлодарской области.
 Абайский сельский округ (Северо-Казахстанская область) — сельский округ в Северо-Казахстанской области.
 Абайский сельский округ (Мактааральский район) — сельский округ в Мактааральском районе Южно-Казахстанской области.
 Абайский сельский округ (Сарыагашский район) — сельский округ в Сарыагашском районе Южно-Казахстанской области.